Шабат:
 фамилия, известные носители:
 Шабат, Алексей Борисович (1937—2020) — советский и российский математик, специалист по интегрируемым системам, сын Бориса Шабата;
 Шабат, Анастасия Ильинична (1912—?) — Герой Социалистического Труда;
 Шабат, Борис Владимирович (1917—1987) — советский математик, специалист по комплексному анализу;
 Шабат, Георгий Борисович (род. 1952) — советский и российский математик, специалист по алгебраической геометрии, сын Бориса Шабата;
  (род. 1954) — израильский певец в мизрахском стиле;
 топоним:
 Шабат — город в Туркмении
 шабат (шабот, шабата) — чугунное основание наковальни механического молота.

См. также